Antonio Cantore – generale italiano
 Generale Antonio Cantore – cacciatorpediniere della Regia Marina